Klibi est un patronyme porté notamment par :

 Chedli Klibi (1925-2020), homme politique tunisien ;
 Mohamed Ali Klibi (1955-), footballeur tunisien ; 
 Mohieddine Klibi (1901-1954), homme politique tunisien ;
 Moncef Klibi (1922-2013), joueur de football tunisien ;
 Taoufik Klibi (1945-), joueur et entraîneur de football tunisien.

Patronyme tunisien